PTP puede referirse a:
 Partido del Trabajo Portugués;
 Partido del Trabajo y del Pueblo;
 Picture Transfer Protocol, o protocolo de transferencia de imágenes;
 Plaza de los Tres Poderes, Brasilia;
 Aeropuerto Internacional de Pointe-à-Pitre (Francia), en su código IATA.